Такмичење у трчању на 10.000 метараза жене уведено је први пут у програм на Олимпијским играма 1988. у Сеулу. Такмичење је одржано на Олимпијском стадиону  26. и 30. септембра.

Земњље учеснице 
Учествовале сз 42 атлетичарке из 27 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Нови рекорди после завршетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 10.000 метара 1988. године пре почетка такмичења (26. септембар 1988), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе по 21. За финале квалификовало се по 8 прволасираних из обе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултат (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званични извештај, стр. 258/259
 Резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1988.
Трка на 10.000 метара на Летњим олимпијским играма